Hanada ist der Familienname folgender Personen:

 Chikara Hanada (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Heike Hanada (* 1964), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Katsuji Hanada (1928–2010), bürgerlicher Name des Sumō-Ringers Wakanohana Kanji I.
 Hanada Kiyoteru (1909–1974), japanischer Literaturkritiker
 Toshihiro Hanada (* 1960), japanischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Yasuhiro Hanada (* 1999), japanischer Fußballspieler